William Murray peut désigner :
 William Murray (v.1655-1726), ,  pair écossais et jacobite ;
 William Murray (1689-1746), noble écossais et jacobite ;
 William Murray (1705-1793),  de Mansfield, juge et homme politique britannique ;
 William Murray (1806-1898),  de Mansfield, homme politique britannique ;
 William Murray (1839-1898), homme politique canadien en Ontario ;
 William Henry Murray (1869-1956), homme politique américain ;
 William Murray (1926-2005), romancier, rédacteur et éditorialiste américain ;
 William Murray (1930-2015),  de Mansfield et homme politique britannique ;
 William James Murray (1950-), acteur américain.